Бомбардировки Манчестера или Манчестерский блиц () — серия массированных бомбардировок города Манчестер и прилегающих территорий в Северо-Западной Англии, осуществлённых Люфтваффе во время Второй Мировой войны.

Является эпизодом битвы за Британию, выигранной Королевскими ВВС и силами противовоздушной обороны.

Предыстория 
После поражения Франции в боевых действиях мая-июня 1940 года Адольф Гитлер принял решение вторгнуться на Британские острова, чтобы заставить Англию капитулировать. Однако для этого необходимо было завоевать господство в воздухе над Ла-Маншем; в противном случае ВВС Великобритании и Королевский военно-морской флот, намного превосходивший по мощи Кригсмарине, могли сорвать десантную операцию.

В августе 1940 года начались бомбардировки английских военных аэродромов и военно-промышленных центров Великобритании. В их число попал и Манчестер.

Ход бомбардировок 
Первоначально главной целью авианалётов была промышленная зона Траффорд Парк в Стретфорде, где располагались заводы, производившие бомбардировщики Avro Manchester и двигатели Rolls-Royce Merlin для истребителей Hawker Hurricane и Supermarine Spitfire. Однако в сентябре 1940 года, согласно директиве Гитлера, Люфтваффе переместили акцент на бомбардировку гражданских объектов, что должно было сломить моральный дух англичан. В результате увеличилось число жертв среди мирного населения.

Рождественский блиц 
Манчестер подвергся наиболее тяжёлым авианалётам в ночи с 22 на 23 и с 23 на 24 декабря 1940 года. Это было время, предшествующее Рождеству, поэтому бомбёжки получили название Рождественский блиц (). Во время Рождественского блица было убито 684 человека и ещё 2364 ранено. В Траффорд Парке было уничтожено 13 самолётов Avro Manchester, выпущенных заводом Metropolitan Vickers. Были серьёзно повреждены Манчестерский собор, Зал свободной торговли, Королевская биржа, разрушены тысячи зданий. Всего за 2 ночи германская авиация сбросила на Манчестер 468 тонн фугасных и 1925 зажигательных бомб.

По воспоминаниям очевидца,

...сирены зазвучали в сумерках 23 декабря... Я была сестрой милосердия в госпитале Святого Иоанна и сразу побежала в первый медицинский пункт через Сеймур-парк. Везде вокруг меня падали бомбы. Грохот взрывов, стрельба нашей артиллерии, завывания падающих бомб превратили мой путь в дорогу, полную ужаса. Манчестер был беснующимся адом, охваченным стеной огня, который освещал небо на много миль вокруг. В госпитале были убиты четырнадцать сестёр милосердия, и пациентам, способным ходить, посоветовали пробираться к себе домой. Бомбёжка не собиралась утихать, я перебегала от одного укрытия к другому, пока не добралась до школы Сеймур-парка, где и был первый медицинский пункт.

Последующие бомбардировки 
Бомбардировки Манчестера продолжились и в дальнейшем, но их интенсивность снизилась. По-прежнему разрушались как объекты ВПК, так и совершенно мирные постройки. В мае 1941 года немцы разбомбили только что открытую фабрику Форда, специализировавшуюся на авиационных двигателях. До этого, 11 марта, в ходе авиаудара по промышленным районам был частично разрушен стадион «Олд Траффорд», принадлежащий футбольному клубу «Манчестер Юнайтед».

11 марта 1941 года, после трёхчасовой бомбёжки, больше всего жертв было на Виктория-стрит и Ратленд-стрит, где шесть человек были убиты фугасами, разрушившими несколько зданий. Четырёх человек, ещё живых, вытащили из-под завалов на Эрскин-стрит. Один из мальчишек-продавцов газет потерял обоих родителей, когда их дом был полностью разрушен бомбами. Его кровать вместе с ним выбросило на улицу как из катапульты, и мальчику повезло выжить в эту ужасающую ночь...

В декабре 1944 года, снова накануне Рождества, Манчестер подвергся бомбардировке ракетами Фау-1. Большинство из них прошли мимо целей, не причинив большого вреда, но одна ракета разорвалась в Олдеме, убив 32 человека.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Манчестер
Великобритания во Второй мировой войне
События в Манчестере